Jonah steht für:
 die englischsprachige Form des Vornamens Jonas, siehe Jonah (Vorname)
 die Abkürzung für Jews Offering New Alternatives to Homosexuality (JONAH)
 eines von vielen Pseudonymen des niederländischen Trance-Duos Rank 1 
 einen Ort in den Vereinigten Staaten, siehe Jonah (Texas)

Jonah ist der Familienname folgender Personen:
 Akim-Jamal Jonah (* 1998), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Jona
 Johna

Abkürzung